Адольф Брюлль (1846—1908) — немецкий иудейский проповедник, писатель и редактор еврейско-австрийского происхождения.

Биография 
Сын раввина Якова Брюлля, род. в Коетине (Моравия) в 1846 году. Младший брат Нехемии Брюлля, будущего раввина (1843—1891).

В 1870 году окончил в Бреславле философский факультет и еврейскую семинарию.

В 1871 году стал проповедником во Франкфурте-на-Майне, где вскоре учредил Общество имени Мендельсона. Общество издавало журнал «Populär-wissenschaftlichen Monatsblätter zur Belehrung über das Judentum für Gebildete aller Konfessionen» (1881—1908), который Брюлль редактировал.

Прекрасный оратор, он пользовался большой популярностью, хотя ортодоксы сильно критиковали свободу его проповедей.

Труды 
Из работ по иудаизму ЕЭБЕ выделяет:
 Fremdsprachliche Redensarten und ausdrücklich als fremdsprachlich bezeichnete Wörter in den Talmuden und Midraschim, 1869;
 Trachten der Juden im nachbiblischen Alterthume, 1873;
 Das samaritanische Targum zum Pentateuch, zum ersten Male in hebräischer Quadratschrift etc., 1875;
 Zur Geschichte und Literatur der Samaritaner, 1876;
 Beiträge zur Kenntnis der jüdisch-deutschen Literatur, 1877;
 Die Mischehe im Judenthum im Lichte d. Geschichte, 1905;
 Geschichte der Loge zur aufgeh. Morgenröthe in Frankf. am M., 1907.

Примечания

Ссылки 
 Brüll, Adolf / Jewish Encyclopedia

Богословы XIX века
Богословы XX века